Аниан (Annianus) е римско мъжко име на:

 Св.Аниан († 82), патриарх на Александрия (68-82), 1 век
 Квинт Корнелий Сенецио Аниан, суфектконсул 142 г.
 Марк Умидий Квадрат Аниан, консул през 167 г.
 Тит Аниан, римски поет по времето на Траян и Адриан
 Гай Аниан Вер, суфектконсул 146 г., син на Марк Умидий
 Луций Лукреций Аниан, префект на Египет 239 г.
 Петроний Аниан, консул 314 г.
 Аниан от Александрия, монах от Александрия, 5 век
 Аниан Орлеански (358-453), епископ на Орлеан